Ярошевський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ярошевський Юрій (1872—1923) — церковний діяч, митрополит Православної Церкви в Польщі.
 Ярошевський Богдан (1869—1914) — український політично-громадський діяч і письменник
 Ярошевський Олександер (1887—1976) — інженер-будівельник, винахідник так званого «акумуляційного радіатора» у центральному опаленні.
 Ярошевська Любов Миколаївна — головний бухгалтер АТ «Криворізький залізорудний комбінат», кавалер ордена княгині Ольги 3-го ступеня.

Примітки 

Українські прізвища